Magnetic Island ist der Name folgender Inseln:

 Magnetic Island, vor der Küste von Australien
 Magnetic Island (Alaska), im Kenai Peninsula Borough in Alaska, Vereinigte Staaten
 Magnetic Island (Antarktika), vor der Küste des ostantarktischen Prinzessin-Elisabeth-Lands
 Magnetic Island (Kanada), in Ontario, Kanada